Un copycat est un imitateur commettant une infraction à la manière d'un autre criminel, que celui-ci soit réel ou fictif. L’effet copycat est le  comportement de mimétisme favorisé par la publicité médiatique accordée à un acte particulièrement dramatique (effet Werther) ;
 Le thriller Copycat, film réalisé par Jon Amiel et sorti en 1995, est basé sur ce sens du terme.
 Copycat (logiciel) est un modèle de raisonnement par analogie et de cognition humaine ;
 Copycat est un groupe de musique formé par Patrick Ouchène ;
 Copycat, chanson représentant la Belgique à l'Eurovision 2009 ;
 Copycat est un personnage de l'univers des X-Men ayant la faculté de prendre toutes les caractéristiques de quelqu'un d'autre ;
 Copycat est le nom du premier clone d'un animal de compagnie. C'est un chat de gouttière femelle tigrée né le . C'est aussi le premier clone à se reproduire, donnant naissance à trois chatons en  ;
 Copycat est une chanson appartenant au premier EP de Billie Eilish.

Notes et références